Гелен Маккрорі (, 1968—2021) — англійська акторка.
 Нік Маккрорі (, 1991) — американський стрибун у воду, олімпійський медаліст.
 Пет Маккрорі, Патрік Ллойд «Пет» Маккрорі (; 1956) — американський політик.
 Семмі Маккрорі (, 1924—2011) — північноірландський футболіст.
 Стів Маккрорі (; 1964—2000) — американський боксер, олімпійський чемпіон 1984 року.